2-й чемпионат Европы по волейболу среди младших девушек (финальный турнир) проходил с 13 по 21 июля 2019 года в Триесте (Италия) и Загребе (Хорватия) с участием 12 сборных команд, составленных из игроков не старше 16 лет. Чемпионский титул выиграла младшая юниорская сборная Турции.

Команды-участницы 
 Италия, Хорватия — команды стран-организатора;
 Бельгия, Германия, Нидерланды, Россия, Румыния, Сербия, Словения, Турция, Финляндия, Франция — по результатам квалификации.

Квалификация   
Квалификация (отборочный турнир) чемпионата прошла в период с 25 июля 2018 по 27 апреля 2019 года с участием 33 команд и включала два этапа. От квалификации освобождены команды стран-организаторов - Италия и Хорватия (принявшая участие в чемпионате MEVZA). 

Первый этап проводился в рамках чемпионатов пяти волейбольных зональных ассоциаций ЕКВ, в ходе которых были разыграны 5 путёвок в финальный турнир европейского первенства, которые выиграли победители турниров. 

20 команд вышли во второй этап квалификации, где были разделены на 5 групп, победители которых получили оставшиеся 6 путёвок в финальный турнир чемпионата Европы.

Первый этап

Второй этап

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного этапа и плей-офф. На предварительной стадии 12 команд-участниц были разбиты на 2 группы, в которых играли в один круг. По две лучшие команды из групп вышли в полуфинал плей-офф и далее определили призёров чемпионата. По такой же системе итоговые 5—8-е места разыграли команды, занявшие в группах 3—4-е места.

Первичным критерием при распределении мест в группах являлось общее количество побед. При равенстве этого показателя в расчёт последовательно брались количество очков, соотношение партий, мячей, результаты личных встреч. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получали по 3 очка, за победы 3:2 — по 2 очка, за поражения 2:3 — по 1 очку, за поражения 0:3 и 1:3 очки не начислялись.

Игровые арены 
  Триест
 Во Дворец спорта «ПалаКьярбола» (PalaChiarbola)  прошли матчи группы 2 предварительного этапа и поединки плей-офф за 1—4 места. Вместимость — 1090 зрителей.
  Загреб
 Во Дворце спорта «Трнско» (Trnsko) прошли матчи группы 1 предварительного этапа и поединки плей-офф за 5—8 места. Вместимость — 2500 зрителей.

Предварительный этап

Группа 1 
Загреб

13 июля
 Россия — Словения 3:1 (21:25, 25:14, 25:14, 25:19); Франция — Хорватия 3:2 (25:7, 22:25, 20:25, 25:23, 15:12); Германия — Финляндия 3:0 (25:18, 25:18, 25:18).

14 июля
 Россия — Франция 3:0 (25:14, 25:21, 25:15); Хорватия — Финляндия 3:1 (25:22, 25:22, 24:26, 25:17); Германия — Словения 3:2 (16:25, 25:19, 25:20, 12:25, 16:14).

15 июля
 Франция — Финляндия 3:0 (25:17, 25:16, 25:19); Словения — Хорватия 3:2 (24:26, 24:26, 25:18, 28:26, 15:8); Россия — Германия 3:0 (25:8, 25:11, 25:11).

17 июля
 Словения — Франция 3:1 (25:21, 19:25, 25:20, 25:20); Германия — Хорватия 3:0 (25:22, 25:15, 27:25); Россия — Финляндия 3:0 (25:19, 25:14, 25:14).

18 июля
 Франция — Германия 3:1 (21:25, 25:22, 25:17, 25:19); Россия — Хорватия 3:0 (25:17, 25:14, 25:16); Словения — Финляндия 3:0 (25:18, 25:14, 25:19).

Группа 2 
Триест

13 июля
 Турция — Сербия 3:0 (25:14, 25:18, 25:16); Нидерланды — Бельгия 3:1 (25:23, 17:25, 25:22, 25:19); Италия — Румыния 3:0 (25:23, 25:10, 25:10).

14 июля
 Сербия — Бельгия 3:0 (25:11, 25:17, 25:20); Турция — Румыния 3:0 (25:12, 25:18, 25:13); Италия — Нидерланды 3:1 (22:25, 25:23, 25:23, 25:11).

15 июля
 Сербия — Румыния 3:0 (25:23, 25:22, 25:16); Турция — Нидерланды 3:0 (25:21, 25:19, 25:22); Италия — Бельгия 3:0 (25:20, 25:18, 25:18).

17 июля
 Румыния — Нидерланды 3:2 (20:25, 25:12, 11:25, 25:22, 15:12); Турция — Бельгия 3:0 (25:18, 25:10, 25:17); Италия — Сербия 3:0 (25:15, 25:21, 25:22).

18 июля
 Бельгия — Румыния 3:2 (23:25, 22:25, 25:16, 25:16, 15:13); Сербия — Нидерланды 3:2 (18:25, 25:20, 22:25, 25:12, 15:11); Турция — Италия 3:0 (25:15, 25:16, 25:22).

Плей-офф 
Триест (за 1—4-е места), Загреб (за 5—8-е места)

Полуфинал за 5—8-е места 
20 июля
 Сербия — Франция 3:1 (25:20, 25:12, 15:25, 25:18).
 Нидерланды — Германия 3:2 (25:20, 21:25, 19:25, 26:24, 15:8).

Полуфинал за 1—4-е места 
20 июля
 Турция — Словения 3:1 (23:25, 25:18, 25:17, 25:8).
 Италия — Россия 3:2 (21:25, 25:16, 13:25, 26:24, 15:11).

Матч за 7-е место 
21 июля
 Германия — Франция 3:0 (25:16, 25:22, 25:19).

Матч за 5-е место 
21 июля
 Нидерланды — Сербия 3:1 (29:27, 18:25, 25:22, 25:20).

Матч за 3-е место 
21 июля
 Россия — Словения 3:1 (25:19, 18:25, 25:18, 25:14).

Финал 
21 июля
 Турция — Италия 3:0 (25:20, 25:20, 25:20). Отчёт

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Турция: Алейна Гёчмен, Дениз Назлыджан Зенгин, Берен Йешилырмак, Мелиса Эге Бюкмен, Ясемин Нарлыоглу, Озлем Шахин, Далия Уилсон, Эдже Хитайджа, Озге Арсланалп, Айше Назлы Гювенер, Пелин Эроктай, Дениз Эдже Дакак. Главный тренер — Шахин Чатма.

  Италия: Сара Беллия, Бенедетта Сальвьято, Джулия Полезелло, Элиза Маринони, Марина Джакомелло, Грета Катанья, Доминика Джулиани, Виола Пассаро, Джулия Итума, Мануэла Рибеки, Джулия Орланди, Матильде Мунарини. Главный тренер — Паскуале Д’Аньелло.

  Россия: Наталья Суворова, Амалия Горбатюк, Ирина Артюхина, Виктория Кобзарь, Анастасия Капралова, Елизавета Протопопова, Арина Федоровцева, Оксана Швыдкая, Дарья Заманская, Вероника Думрауф, Анна Хабибрахманова, Анастасия Жаброва. Главный тренер — Александр Кариков.

Индивидуальные призы 

 MVP
  Озге Арсланалп
 Лучшая связующая
  Озге Арсланалп
 Лучшие центральные блокирующие 
  Наталья Суворова
  Нея Чижман
 Лучшая диагональная 
  Тая Градишник-Кланьщек

 Лучшие доигровщицы 
  Арина Федоровцева
  Ная Шаламун
 Лучшая либеро
  Бенедетта Сальвьято
 Fair play
  Грета Катанья

Примечания

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола
 European Volleyball Championship U16 2019. women.volleybox

2019
2019 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Италии
Чемпионаты Европы в Хорватии
Спортивные соревнования в Триесте
Международные спортивные соревнования в Загребе